Беналу́а-де-лас-Ви́льяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 21 км². Население — 1414 человек (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гранады